Název Krašovice má více sídel:

 Krašovice (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Krašovice (Čížová) – vesnice v obci Čížová v okrese Písek
 Krašovice (Krásná Hora nad Vltavou) – vesnice v obci Krásná Hora nad Vltavou v okrese Příbram

Podobný název mají
 Krasovice – vesnice v obci Kondrac v okrese Benešov